Heidehuizen (Mol), woonkern in de Belgische gemeente Mol
Heidehuizen (Opsterland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Opsterland